CUD, sigle composé des trois lettres C, U et D, peut faire référence à :
 coefficient d'utilisation digestive ;
 Communauté urbaine de Dunkerque ;
 Coalition pour l'unité et la démocratie, coalition politique éthiopienne.

CUD est aussi un code qui peut faire référence à :
 , Queensland, Australie, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports